In the City – album dei The Jam del 1977
In the City – singolo dei The Jam del 1977
In the City – singolo di Adamski del 2000
In the City – album di Kevin Rudolf del 2008